Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 4×10 км среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 13 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся в 15:00 по местному времени (UTC+8). Первые два этапа участники эстафеты пройдут этапы классическим стилем, а третий и четвёртый — свободным.

Чемпионами Олимпийских игр 2018 года в мужской эстафете являются норвежцы. Из состава Игр 2018 года за норвежцев бежал только Йоханнес Хёсфлот Клебо (также на последнем этапе). При этом норвежцы выставили такой же состав, как и на победном чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (только лыжники на первых двух этапах поменялись местами).

Уверенную победу одержали лыжники команды ОКР. Уже на первом этапе лидерство захватил Алексей Червоткин, после этого команда ОКР лидировала до самого финиша, Сергей Устюгов финишировал с флагом Олимпийского комитета России. Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом (ранее он победил на Играх 2022 года в скиатлоне), для остальных лыжников команды ОКР это первая золотая медаль на Олимпийских играх. Большунов завоевал седьмую олимпийскую медаль в карьере (2 золота, 4 серебра, 1 бронза). Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо завоевал свою шестую олимпийскую медаль в карьере (4 золота, 1 серебро, 1 бронза).

Медалисты

Результаты

Результаты по этапам

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр